Това е списък на държавите, които добиват нефт.

Африка 
  (ОПЕК)
  (ОПЕК)
 
 
 
 
  (ОПЕК)
 
  (ОПЕК)

Австралия и Океания

Азия

Близък изток 
 
  (ОПЕК)
  (ОПЕК)
 
  (ОПЕК)
  (ОПЕК)
  (ОПЕК)
 
  (ОПЕК)

Европа

Северна Америка

Централна Америка и Карибски басейн

Южна Америка 
 
 
 
  (ОПЕК)
 
  (ОПЕК)

Таблица

Вижте също 
 ОПЕК

Източници

Външни препратки 
 www.eia.doe.gov

Списъци на страни